Alta stagione (Tourist Season) – romanzo di Carl Hiaasen del 1986
 Alta stagione (High Season) – film del 1987 diretto da Clare Peploe